Il doppio del torneo di tennis Schickedanz Open 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Joshua Eagle e Tom Kempers che hanno battuto in finale Aleksandar Kitinov e Gábor Köves 6-4, 6-7, 6-4.

Teste di serie 

 Joshua Eagle /  Tom Kempers (Campioni)
 Kent Kinnear /  Kenny Thorne (primo turno)

 David Ekerot /  László Markovits (quarti di finale)
 Petr Pála /  Pavel Vízner (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Schickedanz Open 1996